Суперкубок Японії з футболу 2001  — 16-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 березня 2001 року між чемпіоном Японії і володарем кубка Імператора Японії клубом Касіма Антлерс та фіналістом кубка Імператора Японії клубом Сімідзу С-Палс.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt

2001
Японія
Березень 2001
2001 в Японії
Футбольні змагання у Токіо